Тюменская филармония — учреждение культуры  Тюмени.

История 
Официально филармония была создана 30 октября 1958 года. В этот день Концертно-эстрадное бюро, которое существовало с 1944 года, было реформировано и стала именоваться Тюменской областной филармонией. Первым директором филармонии являлся Леонид Мечиславович Згерский. Он возглавлял филармонию почти 40 лет до 1996 года.

Основным направлением деятельности коллектив филармонии избрал музыкально-просветительскую работу. Музыканты давали концерты в различных учебных заведениях, на заводах города и в городах и поселках Тюменской области. Ансамбль скрипачей Сибири, которым руководил Михаил Пархомовский, за пятнадцать лет своей творческой деятельности дал почти 900 концертов по всему СССР, а также посетил с концертами почти все города Тюменской области.

В 1967 году Тюменская филармония обзавелась новым зданием. Теперь в ней могли проводиться даже самые крупные музыкальные мероприятия. Здесь начали проводиться ежегодные фестивали «Тюменский меридиан», «Самотлорские ночи», «Дни советской музыки в Тюмени и области», в которых принимали участие самые именитые музыканты страны.

В 1996 году Тюменскую филармонию возглавил заслуженный артист РФ Михаил Михайлович Бирман. Под его руководством в филармонии появились свои коллективы: с 1998 года — камерный оркестр «Камерата Сибири», хоровая капелла, дуэт русских народных инструментов «Лад», вокально-джазовый ансамбль «Санрайз», а с 2001 года — Ансамбль танца «Зори Тюмени». Однако спустя 20 лет, 25 октября 2016 года, М. М. Бирман добровольно оставил свой высокий пост директора Тюменской филармонии, структурного подразделения ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение». 

1999 год ознаменовался тем, что Тюменская филармония победила в конкурсе «Окно в Россию» в номинации «Лучшая филармония года».

В 2001—2003 гг. здание филармонии подверглось реконструкции. Реконструкция позволила увеличить вместимость зала (до 1229 посадочных мест) и улучшить его акустику, а на сцене теперь можно проводить театральные и хореографические коллективы. Открылся также новый зал камерной и органной музыки на 240 мест.

Филармония сегодня 
В состав Тюменской филармонии ныне входят следующие коллективы:
 Тюменский государственный симфонический оркестр
 Оркестр «Камерата Сибири»
 Хоровая капелла Тюменской филармонии
 Ансамбль Barocco
 Вокально-эстрадный ансамбль «Санрайз»
 Государственный ансамбль танца «Зори Тюмени»
 Заслуженный артист России Александр Цинько (баритон)

Коллектив Тюменской филармонии продолжает традиции предыдущих десятилетий творческой деятельности. Здесь работает система абонементов. Действует сеть филиалов филармонии в Ноябрьске, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске.

Филармония активно взаимодействует с музыкальными коллективами Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана, Перми и других городов. В здании филармонии дают концерты российские и зарубежные исполнители и музыкальные группы.

Ссылки 
 
 
 
Филармонии России
Здания и сооружения Тюмени
Театры Тюмени